

Persone
 Benedetto Vadi di Fossombrone (XV-XVI secolo) – giurista italiano
 Filippo Vadi (...-...) – maestro d'arme della nobiltà pisana del XV secolo
 Giuseppe Vadi (1825-1907) – patriota italiano

Altro
 Palazzo Petriccione di Vadi – edificio nel quartiere Chiaia di Napoli
 Vadi – frazione di Belmonte Calabro, provincia di Cosenza, Calabria

Pagine correlate 
 Vada
 Vado